Sorihuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sorihuela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Sorihuela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar